O Campeonato Paulista de Basquete Masculino 2009 iniciou-se em 20 de agosto. Contaria inicialmente com 14 participantes, mas as vésperas do início, a equipe do Guarujá comunicou que não mais participaria.

Classificação

Ligaões externas 
 

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 2009 no Brasil